Daisy (voornaam), een meisjesnaam
Daisy (software), een opensource-contentmanagementsysteem
Princess Daisy, een personage uit de Mariospellen
DAISY, een formaat voor gesproken boeken
Daisy (Arkansas), een plaats in de VS
Daisy (Georgia), een plaats in de VS